Soe steht für: 
 Soe (Stadt), eine Stadt in Indonesien
 niederdeutsch für Traufgasse
 Kkwaenggwari, kleiner Flachgong in der koreanischen Musik

        
SOE steht für:
 Sony Online Entertainment
 Simplon-Orient-Express, von 1920 bis 1962 verkehrender internationaler Fernzug 
 Special Operations Executive, eine britische nachrichtendienstliche Spezialeinheit im Zweiten Weltkrieg
 State-Owned Enterprise, Unternehmen im Staatsbesitz
 Südosteuropa
 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

        
Soe ist der Familienname folgender Personen:
 Aee Soe (* 1996), myanmarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zoe (Begriffsklärung)

Abkürzung